Камотепек има више значења:

 Камотепек (Ероика Сиудад де Хучитан де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Камотепек, Ранчо Акино (Ероика Сиудад де Хучитан де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Камотепек (Закатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику